Couvin is een stad in de Belgische provincie Namen. De stad telt bijna 14.000 inwoners. Couvin ligt in het zuidwesten van de provincie, tegen de grens met de provincie Henegouwen en met Frankrijk. Qua oppervlakte is Couvin de op een na grootste gemeente van België na Doornik.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

In het noorden van Frasnes ligt het gehucht Géronsart.

Verkeer
De stad heeft een eigen station Couvin. Verder had je in de gemeente nog station Aublain, station Boussu-en-Fagne en station Frasnes-lez-Couvin.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 1982: ICGC (3,41%), INT-CX (1,15%), MIL (3,09%) / 1988: RC (5,99%) / 1994: FN (1,93%), PRET (1,33%) / 2000: SIMONE (3,76%) / 2018: C.H.E. (3,31%), NATION (3,33%)De meerderheid wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.(**) De zetelverdeling voor dit jaar ontbreekt of is onvolledig op de verkiezingsdatabase.

Natuur
Het noordelijk deel van de gemeente Couvin ligt in de Fagne, het midden in de Calestienne en het zuidelijk deel in de Lage Ardennen. In deelgemeente Petigny bevindt zich het bos van Petigny met daarin het Meer van de Ry de Rome, een stuwmeer met een oppervlakte van 25 ha.

Geschiedenis
Couvin behoorde vroeger tot de Goede Steden, de groep van voornaamste plaatsen in het Prinsbisdom Luik.

Het dorp was vanaf de 18e eeuw bekend om zijn siderurgie en kanonnenproductie. Tijdens de Eerste Industriële Revolutie opende Hannonet-Gendarme in 1824-26 een hoogoven op cokes, de tweede op het Europese vasteland. De Fonderie Saint-Roch vervaardigde gietijzeren verwarmingsketels, tot het bedrijf in 2018 failliet ging.

In 1978 werd Couvin het strijdtoneel van La Bataille de l'Eau Noire ., burgerprotesten tegen de bouw van een geplande stuwdam in de vallei van de Eau Noire op enkele honderden meters afstand van het stadscentrum. Daarbij ging het zowel om ludieke acties, als om gerichte sabotageacties en o.a. een bestorming van het Ministerie van Openbare Werken in Brussel waarbij aanzienlijke vernielingen werden aangericht. Opmerkelijk was ook het inzetten van illegale radio-uitzendingen. Na maanden van protesten werden de bouwplannen definitief geschrapt.

Geboren
 Roger Bastin (1913-1986), architect
 Jean-Baptiste Piron (1896-1974), generaal en stafchef
Couvin was ook de oorspronkelijke woonplaats van de Akense architectenfamilie Couven, waarvan Johann Joseph Couven en Jakob Couven de voornaamste representanten zijn.

Zie ook
 Lijst van beschermd erfgoed in Couvin

Externe link 
 Website van de gemeente

 
Plaats in Namen (provincie)